Atlas Novus (Blaeu), atlas uitgegeven door Blaeu
 Atlas Novus (Janssonius), atlas uitgegeven door Janssonius